Порфирий Иовович Серёгин (1868—1940) — русский .

Биография 
Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, был дружен с И. И. Левитаном. Участник выставок художников-передвижников, член Общества художников имени И. Е. Репина. Известен преимущественно пейзажными работами, писал также и портреты.

Через свою будущую жену Марию Константиновну Руссель, преподававшую с 1885 года французский язык в московской женской гимназии Л. Ф. Ржевской, познакомился с М. П. Чеховой. Вместе с ней он не раз приезжал в Мелихово. Новый 1897 год Серёгин встречал с Чеховыми. Его имя неоднократно упоминается в письмах А. П. Чехова и дневнике П. Е. Чехова. Серёгин увлекался фотографией, благодаря этому осталось несколько запечатлённых им видов Мелихова, окрестных сёл и деревень, а также фотография Чехова.

Несколько картин Серёгина хранятся в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихове и Государственном литературном музее.

Примечания

Литература 
 Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков // Сост. А.С. Мелкова. — М.: Русский путь, 2005. — С. 90, 91.
 Балабанович Е. З. Современники вспоминают… // Вопросы литературы. — 1980. — № 1. — С.131—147.
 Гитович Н.И. Летопись жизни и творчества А.П. Чехова. — М.: Наука, 1955. — С. 449, 450, 470.
 Государственный литературно-мемориальный музей заповедник А. П. Чехова (серия «Жизнь замечательных музеев») / Отв. ред. Э.Д. Орлов. — М.: Мелихово, 2010. — С.104—107.
 Лакшин В.Я  Чеховиана: Мелиховские труды и дни. — М.: Наука, 1995. — С. 271.
  Мелиховский летописец. Дневник Павла Егоровича Чехова / Сост. А.П. Кузичева, Е.М. Сахарова. — М.: Наука, 1995. — С.169, 171, 180, 185, 200.
 Романов Г. Б. Товарищество передвижных художественных выставок, 1871—1923 гг.: Энциклопедия. — СПб.: Оркестр, 2003.

Художники России XIX века
Художники России XX века
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества